Trojan kan syfta på:

 Trojan – invånare i staden Troja
 Trojansk asteroid – en asteroid som befinner sig före eller efter en planet i dennas bana
 Jupiters trojaner – två grupper av asteroider i planeten Jupiters omloppsbana
 North American T-28 Trojan - ett enmotorigt amerikanskt skolflygplan och lätt attackflygplan (1949)
 Trojan (bilmärke) - en brittisk biltillverkare
 Trojan (datorspel) – ett sidscrollande dator/TV-spel 
 Trojan F1 – ett formel 1-stall
 Trojan Guitar – en låt av Hot Leg
 Trojan (musikgrupp) – en musikgrupp som spelar "technical death metal"
 Trojan Records  – ett engelskt skivbolag med fokus på reggae
 Trojanska hästen – en del av legenden om det trojanska kriget
 Trojan (datorprogram) – ett datorprogram som utger sig för att vara till nytta eller nöje, men innehåller skadlig programkod
 NRK Troján – en svensk rugbyklubb

Personer
 Johannes Trojan (1837–1915) – tysk författare

Geografi

Bulgarien 

 Trojan, Bulgarien, Lovetj, Obsjtina Trojan, 
 Trojan (distrikt), Chaskovo, Obsjtina Simeonovgrad,

Se även
 Troja (olika betydelser)